Longipedia är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Claus 1863. Longipedia ingår i familjen Longipediidae. 

Longipedia är enda släktet i familjen Longipediidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Hoppkräftor
Longipedia